Jelino (en  ; en ) est une municipalité du nord-ouest de la République de Macédoine. Elle comptait  habitants en 2002 et s'étend sur 201,04 km. Elle compte une majorité d'Albanais.

Jelino est entourée par les municipalités de Yégounovtsé, Skopje, Tetovo, Brvenitsa, Sopichté et Makedonski Brod. La municipalité se trouve en partie dans la plaine du Polog ainsi que sur les contreforts du massif de la Souva Gora. À son extrémité sud-est, elle atteint les rives du lac Kozyak.

La municipalité compte plusieurs villages en plus de son siège administratif, Jelino : Gorna Lechnitsa, Grouptchin, Dobartsé, Dolna Lechnitsa, Kopatchin Dol, Lartsé, Loukovitsa, Merovo, Novo Selo, Ozormichté, Palatitsa, Roglé, Sedlarevo, Strimnitsa, Treboch, Tserovo et Tchiflik.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, la municipalité comptait :
 Albanais : 24 195 (99,2 %)
 Macédoniens : 71 (0,3 %)
 Autres.

Voir aussi 
 Subdivisions de la République de Macédoine
 Albanais de Macédoine

Références 

Jelino